Дронь — прізвище.

 Дронь Анатолій Андрійович (*1945) — український державний та політичний діяч, дипломат.
 Дронь Микола Федорович — учитель гімназії-інтернату міста Хуст, заслужений вчитель України
 Дронь Тарас Степанович (*1980) — український кінорежисер, продюсер, сценарист, член Української кіноакадемії.

Примітки